Indianapolis kan syfta på:

 Indianapolis – huvudstad i den amerikanska delstaten Indiana
 Indianapolis Motor Speedway – en tävlingsbana för motorsport
 Indianapolis 500 – en bilsporttävling
 Indianapolis Grand Prix – ett racerlopp
 Indianapolis Tennis Championships – en tennisturnering
 Indianapolis Ice – en ishockeyklubb
 Indianapolis Olympians – en basketklubb
 Indianapolis Racers – en ishockeyklubb
 Indianapolis Colts – ett amerikanskt fotbollslag
 Indianapolis Jets – en basketklubb

Se även
 USS Indianapolis – flera olika fartyg